Bucks Mill ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bucks Mill (Minnesota)
 Bucks Mill (New Jersey)
 Bucks Mill (Ohio)
 Bucks Mill (Tennessee)